Кэ́трин «Кэт» Ко́ра (; 3 апреля 1967, Джэксон, Миссисипи, США) — американский , шеф- и телевизионная персона.

Биография 
Кэтрин Кора родилась 3 апреля 1967 года в Джэксоне (штат Миссисипи, США) в семье ресторатора греческого происхождения. Дед Кэтрин также был ресторатором. Кора выросла в греческой общине.

Карьера 
Кэт — шеф-повар и бизнесвумен-ресторатор. По словам Коры влияние на неё оказали Джулия Чайлд, ,  и её бабушка Алма.

Личная жизнь 
Кэт — открытая лесбиянка.

В 2013—2015 годы Кэт была жената на Дженнифер Коре. У бывшей пары есть четыре сына: Зоран Кора (род. 2003), Кейдж Кора (род. в апреле 2007), Тэтчер Джулиус Кора (род. 04.04.2009) и Нэш Лемюэль Кора (род. 19.07.2009). Троих старших сыновей родила Дженнифер, а младшего Нэша — Кэт, через 3 месяца после рождения сына Тэтчера.

С 21 апреля 2018 года Кэт жената на продюсере Николь Эрлих, с которой она встречалась год до их свадьбы.

Примечания

Ссылки 

Рестораторы США
Выпускники Университета Южной Миссисипи